Suriname Hindi Parishad, een Surinaamse culturele en educatieve organisatie
 Samoczynne hamowanie pociągu, waarschuwingssysteem op Poolse spoorwegen
 Sint-Heleens pond, munteenheid van Sint-Helena en Ascension